SAPC ist die Abkürzung für:
Society for Academic Primary Care 
Saudi Arabian Product Certificate of Conformity
St. Andrews University (North Carolina)
 Suzuki Advanced Power Control, ein elektronisches Leistungsventil und eine Zündzeitpunktsteuerung des Suzuki RGV250-Motorrads 
Semi-armor-piercing, mit einer Kappe versehen, eine Art Panzerbrechende Munition

Abkürzung